Гілл може означати:
 Гілл () — персонаж давньогрецьких міфів, син Геракла й Деяніри, чоловік Іоли.
 Гілл (прізвище) () — англійське прізвище, яке означає «людина, що живе на пагорбі» — від англ. hill — «пагорб».
 Гілл (родовище) () — велике родовище і однойменна копальня в Австралії у фосфатоносному басейні Джорджина на північному заході штату Квінсленд.

Топоніми 

 Гілл (округ)
 Гілл (округ, Техас)
 Гілл (округ, Монтана)
 Гілл — місто, штат Нью-Гемпшир
 Гілл — місто, штат Вісконсин

Див. також 
 Гіл (значення)